Berney ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Berney (1897–1943), deutscher Historiker und Emigrant
 Jim Berney, Spezialeffektkünstler